Frank Vaganée, Belgisch jazzmuzikant en componist
 Guido Vaganée, Belgisch politicus